

Pessoas
Beryl Markham

Outros
1729 Beryl
Tempestade tropical Beryl
Beryl (gerenciador de janelas)

Desambiguação